Августо (Аугусто) Альфани (; 17 ноября 1844, Флоренция — 25 ноября 1923, там же) — итальянский , , ,  и . Академик.

Биография 
Образование получил в Институте практических и перспективных исследований Флоренции. Преподавал философию в средних школах. Интересовался педагогикой, прежде всего, народным образованием.

Основал несколько журналов, в том числе La scuola. Rivista italiana dell’istruzione pubblica, в 1872 году, в котором публиковал многочисленные эссе и статьи, сотрудничал с флорентийским журналом Letture di famiglia.

В 1878 году опубликовал во Флоренции принесшее ему известность работу «Характер итальянцев».

С 1888 года — сотрудник Академии делла Круска, был экономистом (1897—1915), главным казначеем (1916—1923), в 1889 г. избран секретарём Академии. Избран почётным академиком.

Автор ряда философских сочинений и работ для народа, молодежи и детей.

Избранные публикации 

 In casa e fuor di casa (1879)
 Proverbi scelti e illustrati (1882)
 Lavori e arnesi (1884)
 Ernestino e il suo nonno (1884)
 L’educazione della donna (1885)
 Evelina (1885)
 I tre amori del cittadino: la Casa, la Patria e il Lavoro (1886)
 Dal vero: racconti per i fanciulli (1887)
 Fiori scelti, racconti tradotti dal francese (1888)
 In riva all’Arno (1890)
 Il contadinello italiano (1898).
 Alessandro Manzoni ricordato al popolo e alla gioventù (1888)
 La vita di Colombo narrata ai fanciulli (1888)
 Le glorie francescane (1898).

Выпустил сборник юмористических и пародийных стихов «Gente allegra, il ciel l’aiuta» (Флоренция, 1873).

Примечания

Ссылки 
 
Augusto Alfani

Итальянские поэты
Итальянские писатели
Детские писатели Италии
Академики Италии